Riber steht für:

 Riber (Derbyshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Derbyshire

Riber ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Claude Riber (1934–2017), französischer Opernregisseur und Intendant 
 Jens Riber († 1571), dänischer Bischof

Siehe auch:
 Rieber